Rittergut Edelhof steht für:

 Edelhof Alberoda, Burganlage in Sachsen
 Edelhof Ricklingen Gutsanlage in Hannover-Ricklingen
 Rittergut Wettbergen, Gut in Hannover-Wettbergen